Контский (польск. Kątski):

 Контский, Антоний (1817—1899) — польский пианист и композитор.
 Контский, Аполлинарий — польский российский скрипач, композитор и педагог.
 Контский, Мартин — военный и государственный деятель Речи Посполитой.

Примечания